Liberty (Australië), een historisch merk van motorfietsen
 Liberty (Birmingham), een historisch merk van motorfietsen
 Liberty (hop), een hopvariëteit
 Liberty (scheepstype), een scheepstype uit de Tweede Wereldoorlog, het meest geproduceerde klasse schip
 Liberty (The Guess Who), een muziekalbum van The Guess Who uit 1995
 Liberty (warenhuis), Londens woon- en modewarenhuis sinds 1875, vooral beroemd door de stofontwerpen
 Liberty Island, met hierop het Vrijheidsbeeld (Engels: Statue of Liberty)
 Liberty-pers, een Amerikaanse degelpers in 1860 uitgevonden door F.O. Degener in New York USA.
 Liberty Records, een platenmaatschappij
 LibertyTV, een televisiezender

Films 
 Liberty (1929) van Leo McCarey met Stan Laurel en Oliver Hardy
 Liberty (1986), tv-film van Richard C. Safanian met Chris Sarandon en Frank Langella
 Liberty (miniserie), Scandinavische televisieserie uit 2018

Plaatsen in de VS 
Liberty (Illinois)
Liberty (Indiana)
Liberty (Kansas)
Liberty (Kentucky)
Liberty (Maine)
Liberty (Mississippi)
Liberty (Missouri)
Liberty (Nebraska)
Liberty (New York)
Liberty (North Carolina)
Liberty (Oklahoma)
Liberty (Allegheny County, Pennsylvania)
Liberty (Tioga County, Pennsylvania)
Liberty (South Carolina)
Liberty (Tennessee)
Liberty (Texas)
Liberty (Wisconsin)

Zie ook 
 Liberty County